Akademie für Musik und darstellende Kunst nennen oder nannten sich Institute in verschiedenen Städten:
 Universität für Musik und darstellende Kunst Graz in Graz, Österreich
 das Mozarteum in Salzburg, Österreich
 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien in Wien, Österreich
 Janáček-Akademie für Musik und Darstellende Kunst Brünn, Tschechien
 Deutsche Akademie für Musik und darstellende Kunst in Prag, Tschechoslowakei, von 1920 bis 1945 
 Europäische Akademie für Musik und Darstellende Kunst Palazzo Ricci, Montepulciano, Meisterkurse der Hochschule für Musik Köln 

Siehe auch:
 Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (Begriffsklärung)